

Typologie humaine 

 Noire : femme à la peau noire.

Solfège 

 Noire : figure de note.

Rivière 

 Noire : rivière québécoise, affluent de l'Outaouais.

Voir aussi

Géographie 

 Forêt-Noire (en allemand « Schwarzwald ») : massif montagneux du sud-ouest de l'Allemagne.
 Les Noires : lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.
 Mer Noire : mer située entre l’Europe et l’Anatolie.
 Montagne Noire : massif montagneux français situé à l'extrémité sud-ouest du Massif central.
 .
 Rivière Noire : rivière du Viêt Nam

Divers 

 
 
 Mésange noire : espèce de passereaux de la famille des Paridés.
 
 Série noire : collection de romans noirs éditée par Gallimard.
 Peste noire : pandémie de peste bubonique qui a touché la population européenne entre 1347 et 1350.